I musei napoleonici sono istituzioni e luoghi della memoria, principalmente dedicati a Napoleone Bonaparte o all'epoca nella quale egli visse e operò.

Tali realtà museali sono sparse in tutto il mondo e uno studio commissionato nel 2000 dal comune di Alessandria, ne ha censite 285.

La maggior concentrazione  è chiaramente in Francia, dove se ne contano 64, seguita dall'Italia con 33, da Germania e Polonia con 18 e dal Belgio con 15 musei napoleonici.

Elenco dei principali musei napoleonici

Elenco dei musei napoleonici italiani 

 Museo della Battaglia di Marengo - il più antico museo napoleonico del mondo, fondato nel 1847
 Museo napoleonico della Misericordia di Portoferraio
 Museo napoleonico di Roma 
 Museo napoleonico di Millesimo
 Museo napoleonico di Mombasiglio
 Museo napoleonico di Rivoli Veronese
 Museo napoleonico Gustavo Alberto Antonelli di Arcole
 Museo napoleonico Villa dei Mulini di Portoferraio
 Museo medagliere dell'Europa Napoleonica
Fondazione Museo Glauco Lombardi: Maria Luigia e Napoleone testimonianze - Parma www.museolombardi.it

Note